Das Kabinett Stambolić wurde am 29. Juni 1963 von Petar Stambolić in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) gebildet, die kurz zuvor am 7. April 1963 aus der bisherigen Sozialistischen Föderativen Volksrepublik Jugoslawien hervorgegangen war. Das Kabinett Stambolić löste das sechste Kabinett von Josip Broz Tito und blieb bis zum 18. Mai 1967 im Amt, woraufhin es vom Kabinett Špiljak abgelöst wurde. Die Minister waren Mitglieder des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens (BdKJ).

Dem Kabinett Stambolić gehörten folgende Minister (Bundessekretäre) an:

Weblinks 
 Kabinett Stambolić
 Yugoslavia: Key Ministries since 1945

Einzelnachweise 

Stambolic